Alexandre Courtois :
 Alexandre Courtois (1848-1904), criminel belge
 Alexandre Courtois (1904-1974), architecte français